Zamachy w Mumbaju (2006)
 Zamachy w Mumbaju (2008)